Piotr Zaremba (1872–1939) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), komendant PKU Poznań Pow., ojciec Jerzego, Piotra i Pawła
 Piotr Zaremba (1910–1993) – urbanista, pierwszy prezydent polskiego Szczecina
 Piotr Zaremba (ur. 1959) – biblista, wykładowca akademicki, tłumacz z języków hebrajskiego i greckiego
 Piotr Zaremba (ur. 1963) – dziennikarz, publicysta